John James – aktor
 John James – kierowca wyścigowy
 John James – holenderski wioślarz